Фэруэтер, Фэ́руэдер () может означать:

Персоналии 
 Фэруэтер, Жаклин — австралийская бегунья на блинные дистанции и триатлонистка.
 Фэруэтер, Катриона (род. 1978) — шотландская кёрлингистка, чемпионка мира 2002.
 Фэруэтер, Саймон — австралийский стрелок из лука, золотой медалист Летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

Топоним 
  — ледник на Аляске, США.
 Фэруэтер — гора на Аляске.
  — мыс на Земле Грейама, Антарктический полуостров.

Другое 
  — американская инди-рок-группа.
  — британская поп-группа.
  — паром .
  — американское геодезическое судно.

Примечания